Hammbach ist der Name von Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen:

 Hammbach (Lippe), rechter Zufluss der Lippe bei Holsterhausen (Dorsten), Kreis Recklinghausen
 Hammbach (Niers) (früher Hammer Bach), linker Zufluss der Niers nahe Düpp (Viersen), Kreis Viersen

Siehe auch:
 Hambach
 Hammelbach
 Hammerbach
 Hammerlbach